

Toponymie
Holste, commune allemande de Basse-Saxe

Patronymie
 Max Holste (1913-1998) est un industriel aéronautique français.
 Rudolf Holste (1897-1970) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.